French Open 2014 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner. Det var den 113. udgave af French Open og den anden Grand Slam-turnering i 2014. Den blev spillet på Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 25. maj – 8. juni 2014.

Rafael Nadal vandt herresinglemesterskabet for femte gang i træk (og niende gang i alt) ved at besejre Novak Djokovic i finalen. Dermed vandt spanieren sin 14. grand slam-titel, og han blev den første spiller der vandt fem French Open-titler i træk samt den første spiller, der vandt samme grand slam-titel i herresingle ni gange i alt.

Serena Williams var forsvarende mester i damesingle men måtte forlade turneringen efter nederlag til Garbiñe Muguruza i anden runde. Og for første gang i den åbne æra nåede ingen af de tre højst seedede spillere i damesinglerækken (Williams, Li Na og Agnieszka Radwańska) fjerde runde. I stedet blev titlen vundet af Marija Sjarapova, som i finalen vandt over Simona Halep.

To danske spillere deltog i turneringen. Caroline Wozniacki tabte i første runde i damesingle til belgieren Yanina Wickmayer, mens Frederik Løchte Nielsen i herredoublerækken sammen med sin svenske makker Johan Brunström ligeledes måtte forlade turneringen i første runde efter nederlag til de senere finalister, Marcel Granollers og Marc Lopez fra Spanien.

Pengepræmier 

Pengepræmierne for årets mesterskab var steget med 14 % i forhold til 2013, således at den samlede præmiesum androg € 23.968.000. Hovedparten af præmiepengene gik til spillerne i herre- og damesingle, der hver lagde beslag på ca. 40 % af den samlede præmiesum. Derudover var der afsat € 1.050.000 til per diem-udbetalinger.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Eksterne henvisninger 

 French Open    
 French Open - Prize Money

Fodnoter 

2014
WTA Tour 2014
ATP World Tour 2014